Buen viaje puede referirse a:

 Buen viaje, grabado de Francisco de Goya.
 Buen viaje, película argentina de 1991.
 Buen viaje, álbum del cantante Alejandro Lerner.
 Buen viaje, canción de Anni B Sweet.
 Buen viaje Ramón, más conocida como Contar hasta diez, película argentina de 1985.
 Buen viaje, señor presidente, compendio de cuentos de Gabriel García Márquez.